Тамань:
 Тамань — сокращённое название Таманского полуострова.
 Тамань — станица в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Тамань — морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна.
 Тамань — корабль русского флота.
 «Тамань» — повесть М. Ю. Лермонтова, входящая в роман «Герой нашего времени».

Прочее 
 Тамань-Пассажирская — железнодорожная станция в Тамани.

См. также 
 Таман